Doutrepont est un nom de famille notamment porté par :
 Auguste Doutrepont (1865-1929), académicien belge et militant wallon ;
 Charles-Lambert Doutrepont (1746-1809), homme politique et avocat originaire des Pays-Bas autrichiens ;
 Georges Doutrepont (1868-1941), académicien belge et militant wallon.